Глибо́ківський район (, ) — адміністративна одиниця у складі Східноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — селище Глибоке.

Населення — 63581 особа (2009; 67329 в 1999).

Склад 
До складу району входять 13 сільських округів та 4 селищні адміністрації:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Райони Східноказахстанської області